Вашингтон — англомовне власне ім'я: прізвище або (рідше) ім'я, а також топонім.

Прізвище

 Аріана Вашингтон — американська спринтерка
 Букер Вашингтон — один з найвидатніших просвітителів та борців за освіту американських негрів, оратор, політик, письменник.
 Дензел Вашингтон — американський кіноактор та кінорежисер.
 Джон Патрік Вашингтон (1908—1943) —— капелан США.
 Джордж Вашингтон — перший президент США 1789—1797.
 Джордж Вашингтон ДеЛонг — американський дослідник Арктики, капітан-лейтенант флоту США.
 Керміт Вашингтон — американський баскетболіст, форвард.
 Керрі Вашингтон (нар. 1977) — американська актриса.
 Конор Вашингтон — північноірландський футболіст.
 Анжеліка Вашингтон (нар. 1998) — американська акторка.

Ім'я

 Вашингтон Луїс — бразильський адвокат і політик. Президент штату Сан-Паулу (1920—1924) та президент Бразилії (1926—1930).

Топонім

Вашингтон (штат) — штат на північному заході країни
 Вашингтон (округ Колумбія) — столиця країни
 Вашингтон (округ)
 Вашингтон — місто, штат Арканзас
 Вашингтон — місто, штат Коннектикут
 Вашингтон — місто, штат Джорджія
 Вашингтон — місто, штат Іллінойс
 Вашингтон — місто, штат Індіана
 Вашингтон — місто, штат Айова
 Вашингтон — місто, штат Канзас
 Вашингтон — місто, штат Луїзіана
 Вашингтон — місто, штат Мен
 Вашингтон — місто, штат Массачусетс
 Вашингтон — місто, штат Міссурі
 Вашингтон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Вашингтон — місто, штат Нью-Джерсі
 Вашингтон — місто, штат Нью-Йорк
 Вашингтон — місто, штат Північна Кароліна
 Вашингтон — місто, штат Оклахома
 Вашингтон — місто, штат Пенсільванія
 Вашингтон — місто, штат Юта
 Вашингтон — місто, штат Вермонт
 Вашингтон — місто, штат Вірджинія
 Вашингтон — місто в окрузі О-Клер, штат Вісконсин
 Вашингтон — місто в окрузі Ґрін, штат Вісконсин
 Вашингтон — місто в окрузі Ла-Кросс, штат Вісконсин
 Вашингтон — місто в окрузі Раск, штат Вісконсин
 Вашингтон — місто в окрузі Сок, штат Вісконсин
 Вашингтон — місто в окрузі Шавано, штат Вісконсин
 Вашингтон — місто в окрузі Вілас, штат Вісконсин
 Вашингтон — селище, штат Небраска
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Берген, штат Нью-Джерсі
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Берлінгтон, штат Нью-Джерсі
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Глостер, штат Нью-Джерсі
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Морріс, штат Нью-Джерсі
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Нью-Джерсі
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Армстронг, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Кембрія, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Дофін, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Файєтт, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Франклін, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Грін, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Індіана, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Лоуренс, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Лігай, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Нортгемптон, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Нортамберленд, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Снайдер, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Вестморленд, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Вайомінг, штат Пенсильванія
 Вашингтон Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія
 Вашингтон — селище, штат Род-Айленд
 Вашингтон — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Вашингтон — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія
 Вашингтон (гора у Нью-Гемпширі)

Спорт
 Вашингтон Візардс — професійна баскетбольна команда, заснована у 1961, розташована в місті Вашингтон.
 Вашингтон Кепіталс — заснована у 1974 професіональна хокейна команда міста Вашингтон.
 Вашингтон Нешналс — професійна бейсбольна команда міста Вашингтон.
 Вашингтон Редскінз — професійна команда з американського футболу.

Медіа
 Вашингтон пост — американська газета. Видається в місті Вашингтоні.
 Вашингтон пост (компанія) — американська медійна компанія.